PDU — многозначная аббревиатура:
  — обобщённое название фрагмента данных на разных уровнях модели OSI: кадр Ethernet, IP-пакет, UDP-датаграмма, TCP-сегмент и т. д. Примеры названий некоторых пакетов: LACPDU, OAMPDU, BPDU,OSSPDU.
 Power Distribution Unit (Распределитель питания)
 — относительная единица измерения
 Protocol Description Unit — один из вариантов протоколов передачи SMS-сообщений в GSM-сетях
 PDU — швейцарский лейбл звукозаписи.